Tulburea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tulburea (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Tulburea (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Tulburea (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea